Marvila peut désigner :
 au Portugal :
 Marvila, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne ;
 Marvila, paroisse civile de la municipalité de Santarém, située dans le district de Santarém et la région Centre.